

Patronymes 
 Marie de Hautefort (1616-1691)

Toponymes

France 
 Hautefort, commune française de la Dordogne
 Hautefort, ancienne commune française de l'Isère